Nowruz – tradycyjne irańskie święto, wyznaczające początek Nowego Roku
 Perski Nowy Rok (film) – film z 2006 roku